Alexander Mackenzie (explorador) (1764-1820) - explorador escocês-canadense
Alexander Mackenzie (político) (1822-1892) - segundo primeiro-ministro do Canadá
Alexander Mackenzie (compositor) (1847-1935) - compositor escocês
Alexander Mackenzie (advogado) (1860-1973) - advogado e um dos fundadores da Light. 
Edifício Alexander Mackenzie - mais conhecido como "Prédio da Light", em São Paulo

Desambiguação